Tadeusz Rylski (1871–1943) – nauczyciel akademicki, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących mleczarstwa, dyrektor Państwowej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie
 Tadeusz Zdzisław Ścibor-Rylski (1875–1934) – major administracji Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych, „beliniak”
 Tadeusz Izydor Rylski (1909–1969) – major obserwator Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (czterokrotnie)

Przypisy